Валентин Петрович Алексе́ев:
 Алексеев, Валентин Петрович (1938—1974) — советский хоккеист.
 Алексеев, Валентин Петрович (род. 1939) — бригадир слесарей-сборщиков Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры, Герой Социалистического Труда.